Viktorstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Viktorstjärnen, Dalarna, sjö i Rättviks kommun, 
Viktorstjärnen, Lappland, sjö i Jokkmokks kommun,  (6,28 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn